Filmes
 Sleuth, mistério com Laurence Olivier e Michael Caine, exibido no Brasil como Jogo Mortal
 Stay Alive, terror de 2006, exibido no Brasil como Jogo Mortal
 Pistol Whipped, ação com Steven Seagal, exibido em Portugal como Jogo Mortal
 Never Surrender, artes marciais, traduzido no Brasil como Jogo Mortal

Desambiguações de cinema